Frige(anglo-saxonă), Friia (Germană) este zeul iubirii în mitologia anglo-saxonă, dar și soția lui lui Wotan (Odin). Ea și-a dat numele său zilei de vineri în anologie cu Venus.

Zeițe ale dragostei și dorinței
Zeițe anglo-saxone